Sliver (filme) — de Phillip Noyce (1993)
 I.T. — de John Moore (2016)